Hogerhuis (politiek)
 Hogerhuis (Canada) (Senate), een onderdeel van het parlement van Canada
 Hogerhuis (Japan) (Sangiin), een onderdeel van het parlement van Japan
 Hogerhuis (Verenigd Koninkrijk) (House of Lords), een onderdeel van het parlement van het Verenigd Koninkrijk
 Huis van Oudsten (Somaliland)derdeel van het parlement van het Verenigd Koninkrijk
 Hogerhuis-zaak, een justitiële kwestie in Nederland in de periode 1897-1900

Zie ook  
 Lagerhuis (doorverwijspagina)
 Senaat (doorverwijspagina)